Змагання з веслування на байдарках і каное на літніх Олімпійських іграх вперше з'явилися на Олімпійських іграх 1936 в Берліні та з того часу включалися в програму кожних наступних Ігор. Спочатку змагання були чоловічими, жіночі дисципліни з'явилися на олімпійських іграх 1948 в Лондоні. Змагання в гребному слаломі вперше були проведені на Олімпійських іграх 1972 в Мюнхені та включалися в усі наступні Ігри з Олімпійських ігор 1992 в Барселоні. У цьому виді спорту розігруються 16 комплектів нагород.

Медалі

Джерела 

 Веслування на байдарках і каное на Олімпійських іграх  на сайті sports-reference.com